Rocksuli, tagintézmény
 Rocksuli, 2003-as amerikai filmvígjáték Jack Black főszereplésével
 Rocksuli, 2016-os televíziós sorozat